Kumuda (Sanskrit ) ist in der indischen Mythologie:

 ein der Himmelsrichtung Südwesten zugeordneter Elefant, einer der acht Diggajas
 Kumuda (Naga), ein König der Nagas, Bruder von Kumudvati